IJzerenbrug (Nederland), een buurtschap in de gemeente Hellevoetsluis
 IJzerenbrug (Antwerpen), een voormalige brug in de stad Antwerpen
 IJzeren Brug (Heemstede), een brug in Heemstede, Noord-Holland
 IJzerenbrug (Willebroek), een spoorbrug in de gemeente Willebroek
 Lange IJzeren Brug, een brug in Dordrecht